

Sigle 
 Societatea Românâ de Vexilologie – associazione vessillologica rumena
 Stevie Ray Vaughan

Codici 
 SRV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stony River (Stati Uniti d'America)
 srv – codice ISO 639-3 della lingua waray sorsogon

Informatica 
 SRV – record del Domain Name System identificativo del server per un determinato servizio all'interno di un dominio
 /srv/ – directory contenente dati specifici forniti dal sistema (served) nel Filesystem Hierarchy Standard